Брајерклиф има више значења:
 Брајерклиф (Арканзас)
 Брајерклиф (Тексас)